Manassas (Geórgia)
 Manassas (Virgínia)
Ou ainda:
 Manassas Park

Desambiguações de topônimos